Sveriges fotbollslandslag i U21-EM 2015. För första gången på sex år deltog Sverige i huvudturneringen, det var även första gången på elva år som Sverige lyckades kvala in till ett U21-mästerskap. Turneringen blev en succé där Sverige tog sitt första guld i ett ungdomsmästerskap för herrar. 

Den svenska truppen till U21-EM i fotboll 2015 bestod enligt nedan.

Förbundskapten
Sveriges förbundskapten var Håkan Ericson.

Spelare 

Notering. Emil Krafth, (Helsingborgs IF) fick utgå på grund av skada och ersattes av Victor Nilsson Lindelöf, (Benfica).

Resultat

Grupp B

Semifinal

Final

Målgörare

Se även
Sveriges U21-landslag i fotboll

Referenser

Noter 

Fotboll i Sverige 2015
U21-EM 2015
U21-Europamästerskapet i fotboll 2015